Carl Scriba ist der Name folgender Personen:

* Carl Scriba (Politiker) (1823–1883), deutscher Buchhändler und Politiker
 Carl Scriba (Missionar) (1838–1902), deutscher Prediger und Missionar 

Siehe auch:

 Karl Scriba